Joy Van der Eecken, née le , à  Soignies (Belgique), est un mannequin belge. Elle est repérée par l'agence Dominique Models à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, elle travaille dans de nombreux pays.

Biographie 
Joy Van der Eecken grandit en Belgique avec ses parents et sa petite sœur. Dès son plus jeune âge elle pratique l'athlétisme en compétition et se spécialise dans le 400 mètres. A l'âge de 15 ans elle est repérée par Véronique Vermeire de l'agence Dominique Models.

Elle débute par des séances photos dans de grandes villes européennes pendant ses vacances scolaires puis dés l'année suivante se spécialise dans les publicités de lingerie et voyage à travers le monde.

Agences 

 Dominique Models (Belgique)
 Premium Models  (Paris, France)
 Wilhelmina Models (New York, USA)
 The squad management (Londres, Royaume Unis)
 Sight management (Barcelone, Espagne)

 Monster management  (Milan, Italie)

Carrière

2013 

 Jean-Paul Knott

2014 

 Jean-Paul Knott

 Défilé haute couture Dolce Gabbana

2015 

 Liu Jo
 Défilé haute couture Dolce Gabbana 
 Campagne Mer du Nord

2016 

 Mer du Nord
 Jean-Paul Knott
   Lejaby 
 Cartier (campagne du parfum "Baiser fou")
 Madame Figaro magazine
 Garnier
 Together Magazine 
 GQ Magazine Italie
 Mare di latte
 Marie Claire

2017 

 Pain de sucre 
 Adolfo Dominguez
 Marie Jo
 Wolfers
 Couverture du GAEL magazine
 Cosmopolitan
 Dim 
 Evarae
 Avene
 Show Etam Lingerie
 Vanity Fair
 Under Armour

2018 

 Cosmopolitan
 Madewell
 Dim
 Couverture Cosmopolitan (France)
 Show Etam lingerie
 Max & Moi
 Gala mode
 Marie-Claire (USA)
 Louisa Bracq

Notes et références

Liens externes 

Mannequin femme belge
Naissance en octobre 1997
Naissance à Soignies